Arnsgrün heißen folgende Orte:
 Ortsteil der Stadt Adorf im Vogtlandkreis, Sachsen, siehe Arnsgrün (Adorf)
 Ortsteil der Stadt Zeulenroda-Triebes im Thüringer Landkreis Greiz, siehe Arnsgrün (Zeulenroda-Triebes)